Hoorn kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Kumbur, ö, Papua, 
 Pulau Anyer (ö i Indonesien), Jakarta,

Nederländerna 

 Hoorn, stad, Noord-Holland, 
 Hoorn (ort i Nederländerna, Friesland), Gemeente Terschelling, 
 Den Hoorn (ort i Nederländerna), Zuid-Holland, Gemeente Midden-Delfland, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar